La cautiva (gedicht) - gedicht van de Argentijnse schrijver Esteban Echeverría
 La Cautiva (Argentinië) - plaats in Argentinië
 La cautiva (2000) - Frans-Belgische film uit 2000 van Chantal Akerman
 La cautiva (2001) - Argentijnse film uit 2001 van Israel Adrián Caetano